Morrinhos (Ceará), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará
Morrinhos (Goiás), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás
Morrinhos do Sul, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul